Селья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 124,30 км². Население — 2951 человек (на 2010 год). Находится на расстоянии 22 км от административного центра провинции.

Известные личности 
 Индалесио Сориано Фуэртес (1787—1851), испанский композитор и дирижёр, родился в Селье.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Cella
 Valentín de Cella

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля